Espen Knutsen, norveški hokejist in trener, * 12. januar 1972, Oslo, Norveška.

Knutsen je kariero začel v klubu Vålerenga Ishockey v norveški ligi, za katerega je odigral sedem sezon in s katerim je v sezonah 1990/91, 1991/92 in 1992/93 osvojil naslov norveškega državnega prvaka. Prav tako sedem sezon je v treh obdobjih odigral za Djurgårdens IF v švedski ligi, ki jo je s klubom v sezoni 1999/00 tudi osvojil. Leta 1988 je bil kot 204. izbran na NHL naboru s strani kluba Hartford Whalers, v ligi NHL pa je zaigral deset let kasneje eno sezono za klub Anaheim Ducks in tri za Columbus Blue Jackets. V ligi NHL je skupno odigral 207 tekem, na katerih je dosegel 30 golov in 81 podaj.

Za norveško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994 in štirih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji.

Po upokojitvi je ostal v klubu Vålerenga, najprej kot pomočnik trenerja, nato športni direktor, od sezone 2010/11 pa zaseda mesto glavnega trenerja.

Pregled kariere

|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 88/89
|
| 36
| 14
| 7
| 21
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norveška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 5
| 8
| 4
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 89/90
|
| 40
| 25
| 28
| 53
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norveška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 6
| 11
| 17
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norveška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 2
| 7
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 90/91
|
| 31
| 30
| 24
| 54
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norveška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -13
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 91/92
|
| 30
| 28
| 26
| 54
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 92/93
|
| 13
| 11
| 13
| 24
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 93/94
|
| 38
| 32
| 26
| 58
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norveška
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norveška
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 3
| 2
| 5
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 30
| 6
| 14
| 20
|
| 18
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Norveška
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 32
| 10
| 23
| 33
|
| 50
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 39
| 16
| 33
| 49
|
| 20
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Norveška
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 0
| 5
| 5
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 97/98
|
| 19
| 3
| 0
| 3
| -10
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 97/98
|
| 41
| 4
| 13
| 17
| -26
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 39
| 18
| 24
| 42
| +6
| 32
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 48
| 18
| 35
| 53
| +22
| 62
|
| 13
| 5
| 16
| 21
| +12
| 2
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 00/01
|
| 66
| 11
| 42
| 53
| -3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 01/02
|
| 77
| 11
| 31
| 42
| -28
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 02/03
|
| 31
| 5
| 4
| 9
| -15
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Norveška
| Svetovno prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 4
| 5
| 9
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 03/04
|
| 14
| 0
| 4
| 4
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 03/04
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vålerenga Ishockey
| Norveška liga
| 03/04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| -1
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 15
| 0
| 8
| 8
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 709
| bgcolor="#7FFF00" | 274
| bgcolor="#7FFF00" | 401
| bgcolor="#7FFF00" | 675
| bgcolor="#7FFF00" | -85
| bgcolor="#7FFF00" | 534
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 18
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Norveški hokejisti
Norveški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za Norveško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Hartford Whalers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Vålerenga Ishockey
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Syracuse Crunch
Norveški hokejski trenerji
Trenerji Vålerenga Ishockey